

События 

 Образование халифата Фатимидов в Магрибе.
 Восстание берберских кочевых племён против Аглабидов во главе с исмаилитом Абу Абдаллахом аш-Шии. Свержение Аглабидов. Власть в Тунисе и Алжире захватил глава исмаилитов Убейдаллах, прибывший из Сирии. Убейдаллах провозгласил себя махди (мессией). Вскоре он предательски убил Абу Абдаллаха аш-Шии.
 909—1171 — исмаилитский халифат Фатимидов. Династия из Алидов.
 Мятеж против короля Астурии Альфонсо III его сыновей.

Русь 
 Поход русского войска в Закавказье и на Каспийское море (909—910). Десант русов на о. Абаскун.

См. также

Примечания